Baturono (Salam)
 Baturono (Sukodadi)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing